Владимир Колотов:
 Колотов, Владимир Николаевич (род. 1969) — доктор исторических наук.
 Колотов, Владимир Пантелеймонович (род. 1951) — российский радиохимик, доктор химических наук.